pieczarki – rodzaj grzybów należący do rodziny pieczarkowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Pieczarki – przysiółek osady Suchodoły w  woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Pieczarki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Pozezdrze

Zobacz też 
 Kapela „Pieczarki”